Le nom d'objet primaire peut désigner :
 Objet primaire, corps principal d'un système astronomique ;
 Objet primaire, un concept de psychologie.